Le terme hydrolite peut désigner deux éléments minérals distincts : 
une variété d’opale rencontrée par dépôts de fumeroles ou de geyser ;
la chabazite-Na dont elle est un synonyme désuet.

Notes et références